Rubempré peut faire référence à :
 Rubempré, commune de la Somme, en France ;
 Lucien de Rubempré, personnage de l'œuvre romanesque de l'écrivain français Honoré de Balzac ;
 Marie-Anne de Mailly-Rubempré, marquise et maîtresse du roi Louis XV.

Homonymie